Kızılhisar (türkisch: „rote Burg“) bezeichnet:
 den ehemaligen Namen der Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Denizli, siehe Serinhisar
 den ehemaligen Namen der Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Gaziantep, siehe Oğuzeli
 einen Berg in der Provinz Denizli, siehe Kızılhisar Dağı